Соревнования по бобслею на Зимней Олимпиаде 1928 состоялись 18 февраля 1928 года на Олимпийской бобслейной трассе Санкт-Мориц — Челерина. В соревнованиях приняло участие 115 спортсменов из 14 стран.

Американец Билли Фиске более 90 лет остаётся самым юным мужчиной, выигравшим золото зимних Олимпийских игр — 16 лет и 259 дней. В 1992 году его рекорд повторил финский прыгун с трамплина Тони Ниеминен, который стал чемпионом в таком же возрасте с точностью до дня.

Медалисты

Результаты

Медальный зачёт

Ссылки 
 1928 Olympic Games official report
 Sports-Reference.com

Соревнования на зимних Олимпийских играх 1928
1928 год в бобслее
Международные соревнования по бобслею в Швейцарии